|}

Die Bahnstrecke Čadca–Makov ist eine Lokalbahn im Nordwesten der Slowakei durch Okres Čadca führend. Sie verbindet das dicht besiedelte Tal des oberen Kysuca-Tals mit der Hauptbahn in Čadca und führt über die Stadt Turzovka zum Endbahnhof in Makov.

Geschichte 
Die ersten Bestrebungen zur Errichtung der Bahnstrecke gab es im Jahr 1912, als die vormalige Kaschau-Oderberger Bahn (Ks.Od.) beantragte das ungarische Handelsministerium um Erlaubnis zum Bau. Dabei hatten auch die örtlichen Holzhändler ein Interesse, Holz schneller und billiger zu transportieren. Die Konzession wurde am 8. April 1913 erteilt und der Bau begann kurz darauf. Die Bahnstrecke wurde am 9. Juli 1914 eröffnet und der Bau kostete 3.658.000 K.

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es Versuche, die Strecke mit der auf der tschechischen Seite liegenden Lokalbahn von Vsetín nach Velké Karlovice zu verbinden, um Verbindungen zwischen den zwei tschechoslowakischen Landesteilen zu ergänzen.

1921 wurde eine kurze Waldbahn zur Gemarkung Kopanice in Makov auf einer Kreisstraße erbaut, nach den Protesten der örtlichen Bevölkerung wurde sie kurz darauf jedoch wieder eingestellt.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Heute gibt es mehrere Nahverkehrszüge, die zwischen den Bahnhöfen von Čadca, Turzovka und Makov verkehren. Die Reisezeit zwischen den beiden Enden beträgt etwa 50 Minuten. Der Güterverkehr ist von einiger Bedeutung.

Weblinks 
 Beschreibung auf rail.sk (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net (slowakisch)

Bahnstrecke in der Slowakei
Erbaut in den 1910er Jahren